Hr.Ms. Campbeltown (1919) - Brits torpedobootjager tijdelijk in Nederlandse dienst
 HMS Campbeltown (F86) - Brits fregat